Rock puede referirse a:

 El rock, término que engloba los diversos géneros musicales derivados del rock and roll.
 El rock and roll, un género musical popularizado durante la década de 1950.
 El rock and roll, el baile que se ejecuta con este género.
 Rock 'n' Roll, álbum de la banda británica de heavy metal Motörhead.
 Rock 'n' Roll, álbum del músico británico John Lennon.
 Rock and Roll, canción de la banda británica de rock Led Zeppelin.
 Rocks, álbum de la banda estadounidense de hard rock Aerosmith.
 Rocks, canción de la banda británica de rock alternativo Primal Scream.
 Rock, canción de la banda argentina de rock and roll Kapanga.
 Rock (Caerphilly), Gales
 Rock (Neath Port Talbot), Gales

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes localidades o divisiones administrativas de Estados Unidos:

 Rock, distrito electoral del condado de Hardin, en el estado de Illinois.
 Rock, pueblo del condado de Rock, en el estado de Wisconsin.
 Rock, pueblo del condado de Wood, en el estado de Wisconsin.

Inglaterra:
 Rock (Cornualles)
 Rock (Devon)
 Rock (Northumberland)
 Rock (Somerset)
 Rock (Sussex Occidental)
 Rock (Worcestershire)

También, puede referirse a los siguientes autores de nombres científicos:

 Rock - Joseph Francis Charles Rock (1884-1962).
 H.Rock - Howard Francis Leonard Rock (1925-1964).

Además, puede hacer referencia a:
 ROCK Linux, distribución Linux.